Hurt má více významů:

Lidé 
 Jakob Hurt (1839–1907) – estonský lingvista, teolog a folklorista
 Jaroslav Hurt (1879–1959) – český herec, režisér a pedagog
 John Hurt (1940–2017) – anglický herec
 Josef Hurt (* 1964) – český římskokatolický kněz
 Lukáš Hurt (* 1984) – český překladatel, editor a vydavatel
 Mary Beth Hurt (* 1946) – americká herečka
 Mississippi John Hurt (1893–1966) – americký hudebník
 Rudolf Hurt (1902–1978) – český archivář, historik a středoškolský pedagog
 Tomáš Hurt (1982–2020) – český žokej
 Tony Hurt (* 1946) – novozélandský veslař
 William Hurt (1950–2022) – americký herec

Hudba 
 Hurt (píseň, Nine Inch Nails) – píseň skupiny Nine Inch Nails později známá v podání Johnnyho Cashe
 Hurt (píseň, Christina Aguilera) – píseň Christiny Aguilery
 Hurt (píseň, T.I.) – píseň rapera T.I.

Jiné 
 Hurtova Lhota – vesnice v okrese Havlíčkův Brod

Podobné příjmení 
 Hart

Rozcestníky - příjmení